де Ли́ма () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:

 Де Лима, Жозе Рейналдо (род. 1957) — бразильский футболист, нападающий.
 Де Лима, Жоржи (1893—1953) — бразильский поэт, прозаик, врач и политик.
 Де Лима, Карлос Роберто (род. 1980) — бразильский футболист, нападающий.
 Де Лима, Лейла — филиппинский политик, правозащитник и адвокат.
 Де Лима, Маркус Рожериу (род. 1985) — бразильский боец смешанного стиля.